Soll steht für:

 die linke Seite eines Kontos in der kaufmännischen Buchführung, siehe Soll und Haben (Buchführung)
 moralische Schuldigkeit, siehe Pflicht
 Ermessensspielraum bei Gesetzen und Regelungen, siehe Ermessen #Entschließungsermessen
 Soll (Gewässer), Kleingewässer in Toteislöchern im nordostdeutschen Tiefland

als Bestandteil von Komposita:
 Soll-Bestand, in der Materialwirtschaft das Gegenstück zum Ist-Bestand
 Soll-Größe, Führungsgröße, siehe Regelungstechnik #Definition von Regelung und Steuerung
 Sollwert, angestrebter Wert eines quantitativen Merkmales eines Systems
 Soll-Zustand, Gegenstück zum Ist-Zustand, siehe Ist-Aufnahme

Soll ist der Familienname folgender Personen:
 August Soll (1882–1960), deutscher Architekt
 Franz Joseph Soll (1734–1798), Kirchenmaler des Rokoko
 Hans Soll (1885–1914), deutscher Architekt
 Hendrik Soll (* 1963), deutscher Jazzpianist
 Jürgen Soll (* 1953), deutscher Biochemiker und Zellbiologe

Siehe auch:
 Sol